Ben McLachlan e Jan-Lennard Struff erano i detentori del titolo. Dei due, solo McLachlan ha partecipato al torneo per difendere la vittoria ottenuta lo scorso anno.

Ben McLachlan si riconferma campione, in coppia con Luke Bambridge, dopo aver battuto in finale Marcus Daniell e Philipp Oswald con il punteggio di 7-63, 6-3.

Teste di serie 

  John Peers  /  Michael Venus (primo turno)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (primo turno)

  Rohan Bopanna /  Henri Kontinen (quarti di finale) 
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (semifinali)

Wildcard 

  Cameron Norrie /  Rhett Purcell (primo turno)

  Mackenzie McDonald /  Ajeet Rai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2020